Oltre che allo stato africano, con il termine Niger ci si può riferire a:

 Niger (fiume), fiume africano
 Niger (Nigeria), stato della Nigeria
 HMS Niger, il nome di una serie di navi da guerra britanniche
 Aspergillus niger, un fungo filamentoso usato nell'industria